De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 1986 werden op 1 en 2 maart 1986 gereden op de ijsbaan Gaétan Boucher Oval te Sainte-Foy, een voorstad van Quebec, Canada.

De Oost-Duitse Monique Garbrecht en de Sovjet Bronislav Snetkov werden junioren wereldkampioen.

Dag 1

500 meter meisjes

500 meter jongens

1500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1000 meter meisjes

1500 meter jongens

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens 

Langebaanschaatsen in 1986
Schaatsen in Canada
 1986
Sport in Quebec (provincie)
Schaatsen